Pange Lingua es un himno eucarístico escrito por santo Tomás de Aquino para la festividad de Corpus Christi (Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo). Este himno también se canta el día del Jueves Santo, durante la procesión desde el altar hasta el monumento donde la reserva queda custodiada hasta el día siguiente, Viernes Santo; también es el habitual en todas las procesiones eucarísticas. Las dos últimas estrofas de este himno, el Tantum Ergo, se cantan como antífona antes de la bendición solemne con el Santísimo, efectuada al finalizar las adoraciones eucarísticas. 

Este himno expresa de manera concreta la doctrina de la transubstanciación, donde el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo, respectivamente.

Las palabras iniciales de esta famosa secuencia, escrita en latín, el idioma oficial de la Iglesia católica, son obra del poeta latino Venancio Fortunato. Comienza con la frase «Pange, lingua, gloriosi / Lauream certaminis» y se usa en alguna de las «horas canónicas», que son parte del oficio divino.

Letra

Latín 
V/. Panem de cælo præstitísti eis.R/. Omne delectaméntum in se habéntem.
     
Orémus.Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili, passiónis tuae memóriam reliquisti; tríbue, quaésumus, ita nos córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuae fructum in nobis iúgiter sentiámus:Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
R. Amen

Español 
V/ Les diste pan del Cielo.

R/ Que contiene en sí todo deleite.

Oremos. 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. R/ Amén

Véase también 
 Adoro te devote
 Lauda Sion Salvatorem
 Mocedades 1, álbum cuyo primer sencillo es una versión melódica de Pange lingua por Juan Carlos Calderón.
 Verbum Supernum Prodiens
 Tantum ergo

Referencias 

Himnos litúrgicos
Eucaristía
Canciones del siglo XIII
Obras de Tomás de Aquino